Sołectwo w gminie Zapolice (województwo łódzkie, powiat zduńskowolski), składające się z dwóch miejscowości:
 Młodawin Dolny
 Młodawin Górny